Адуево — название населённых пунктов в России:

 Адуево — село в Медынском районе Калужской области.
 Сельское поселение «Село Адуево» — муниципальное образование с центром в одноимённом селе.
 Адуево — деревня в Истринском районе Московской области.